|-
| (8301) Хасэюдзи (Haseyuji) ||  || 30 января 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8302) Кадзукин (Kazukin) || 1995 CY || 3 февраля 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8303) Миядзи (Miyaji) ||  || 9 февраля 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8304) Рёмитико (Ryomichico) ||  || 22 февраля 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8305) Тэика (Teika) ||  || 22 февраля 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8306) Shoko ||  || 24 февраля 1995 || Кумакоген || А. Накамура
|-
| (8307) Пелтан (Peltan) || 1995 EN || 5 марта 1995 || Клеть || Я. Тиха
|-
| (8308) Julie-Melissa ||  || 17 апреля 1996 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 14 июля 1996 || Халеакала || NEAT
|-
| (8310) Seelos ||  || 9 августа 1996 || Халеакала || NEAT
|-
| (8311) Чжанданин (Zhangdaning) ||  || 3 октября 1996 || Синлун || BAO SCAP
|-
|  ||  || 15 октября 1996 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (8313) Christiansen ||  || 19 декабря 1996 || Синлун || BAO SCAP
|-
| (8314) Цудзи (Tsuji) ||  || 25 октября 1997 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (8315) Бацзинь (Bajin) ||  || 25 ноября 1997 || Синлун || BAO SCAP
|-
| (8316) Волькенштайн (Wolkenstein) || 3002 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8317) Эврисак (Eurysaces) || 4523 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8318) Аверроэс (Averroes) || 1306 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8319) Антифан (Antiphanes) || 3365 T-2 || 25 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8320) van Zee || 1955 RV || 13 сентября 1955 || Бруклин || IAP
|-
| (8321) Аким (Akim) || 1977 EX || 13 марта 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (8322) Кононович (Kononovich) ||  || 5 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (8323) Кримигис (Krimigis) || 1979 UH || 17 октября 1979 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (8324) Juliadeléon ||  || 28 февраля 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8325) Trigo-Rodriguez ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8326) Paulkling ||  || 6 мая 1981 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (8327) Вайхенмайер (Weihenmayer) ||  || 6 мая 1981 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (8328) Uyttenhove ||  || 23 августа 1981 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (8329) Speckman ||  || 22 марта 1982 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (8330) Фицрой (Fitzroy) ||  || 28 марта 1982 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (8331) Докинз (Dawkins) ||  || 27 мая 1982 || Паломар || Кэролин Шумейкер, Шелте Бас
|-
| (8332) Иванцветаев (Ivantsvetaev) ||  || 14 октября 1982 || Крым || Журавлёва Л. В., Карачкина Л. Г.
|-
| (8333) Медина (Medina) || 1982 VF || 7 ноября 1982 || Клеть || А. Мркос
|-
| (8334) 1984 CF || 1984 CF || 10 февраля 1984 || Паломар || Джеймс Гибсон
|-
| (8335) Сартон (Sarton) ||  || 28 февраля 1984 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (8336) Сафарик (Safarik) ||  || 27 сентября 1984 || Клеть || А. Мркос
|-
|  ||  || 22 сентября 1984 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (8338) Ralhan ||  || 27 марта 1985 || Копенгаген || -
|-
| (8339) Kosovichia ||  || 15 сентября 1985 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (8340) Mumma ||  || 15 октября 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (8341) 1986 QQ || 1986 QQ || 26 августа 1986 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|  ||  || 29 августа 1986 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (8343) Тугендгат (Tugendhat) ||  || 4 октября 1986 || Клеть || А. Мркос
|-
| (8344) Babette || 1987 BB || 25 января 1987 || Ojima || Ц. Ниидзима, Т. Урата
|-
| (8345) Ulmerspatz ||  || 22 января 1987 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 26 февраля 1987 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (8347) Лаллауорд (Lallaward) || 1987 HK || 21 апреля 1987 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (8348) Bhattacharyya || 1988 BX || 26 января 1988 || Кавалур || R. Rajamohan
|-
|  ||  || 19 февраля 1988 || Гэкко || Ё. Осима
|-
| (8350) 1989 AG || 1989 AG || 2 января 1989 || Окутама || Ц. Хиоки, Н. Кавасато
|-
|  ||  || 10 марта 1989 || Тоёта || К. Судзуки, Т. Фурута
|-
| (8352) 1989 GE || 1989 GE || 6 апреля 1989 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (8353) Меграйан (Megryan) ||  || 3 апреля 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8354) 1989 RF || 1989 RF || 1 сентября 1989 || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
| (8355) Масуо (Masuo) ||  || 5 сентября 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (8356) Вадхва (Wadhwa) ||  || 3 сентября 1989 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (8357) О'Коннор (O'Connor) ||  || 25 сентября 1989 || Ок-Ридж || -
|-
| (8358) Рикблэкли (Rickblakley) ||  || 4 ноября 1989 || Паломар || Кэролин Шумейкер, Дэвид Леви
|-
| (8359) 1989 WD || 1989 WD || 19 ноября 1989 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 26 марта 1990 || Дайник || А. Сугиэ
|-
|  ||  || 1 мая 1990 || Сайдинг-Спринг || A. N. Zytkow, M. J. Irwin
|-
|  ||  || 22 августа 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (8363) 1990 RV || 1990 RV || 13 сентября 1990 || Паломар || C. M. Olmstead
|-
|  ||  || 15 сентября 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 15 сентября 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 20 октября 1990 || Дайник || А. Сугиэ
|-
| (8367) Бокусуй (Bokusui) ||  || 23 октября 1990 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (8368) Ламонт (Lamont) || 1991 DM || 20 февраля 1991 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (8369) Мията (Miyata) || 1991 GR || 8 апреля 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (8370) Vanlindt ||  || 4 сентября 1991 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8371) Говен (Goven) ||  || 2 октября 1991 || Паломар || C. P. de Saint-Aignan
|-
|  ||  || 9 ноября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (8373) Стивенгулд (Stephengould) || 1992 AB || 1 января 1992 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (8374) Хорохата (Horohata) ||  || 10 января 1992 || Такане || С. Отомо
|-
| (8375) Кэндзокохно (Kenzokohno) ||  || 12 января 1992 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
|  ||  || 30 июля 1992 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, А. Лопес-Гарсиа
|-
| (8377) Elmerreese ||  || 23 сентября 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (8378) Sweeney ||  || 23 сентября 1992 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (8379) Стражински (Straczynski) ||  || 27 сентября 1992 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (8380) Тутинг (Tooting) ||  || 29 сентября 1992 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (8381) Гауптман (Hauptmann) ||  || 21 сентября 1992 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (8382) Манн (Mann)] ||  || 23 сентября 1992 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
|  ||  || 25 октября 1992 || Окутама || Ц. Хиоки, С. Хаякава
|-
| (8384) 1992 YB || 1992 YB || 16 декабря 1992 || Симидзу || Т. Урата
|-
| (8385) 1993 AN || 1993 AN || 13 января 1993 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (8386) Vanvinckenroye ||  || 27 января 1993 || CERGA || Эрик Эльст
|-
| (8387) Фудзимори (Fujimori) || 1993 DO || 19 февраля 1993 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
|  ||  || 17 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
|  ||  || 19 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
|  ||  || 19 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (8391) Kring ||  || 20 апреля 1993 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (8392) 1993 OP || 1993 OP || 18 июля 1993 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (8393) Тэцумасакамото (Tetsumasakamoto) ||  || 15 октября 1993 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
|  ||  || 13 октября 1993 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (8395) Rembaut ||  || 9 октября 1993 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 19 октября 1993 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (8397) Тиакитанака (Chiakitanaka) || 1993 XO || 8 декабря 1993 || Такане || С. Отомо
|-
| (8398) Руббиа (Rubbia) || 1993 XY || 12 декабря 1993 || Фарра-д’Изонцо || - 
|-
| (8399) Вакамацу (Wakamatsu) || 1994 AD || 2 января 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8400) Томидзо (Tomizo) || 1994 AQ || 4 января 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|}